Le vol 138 Martinair Holland, était un vol régulier assuré par un Douglas DC-8 au départ l'aéroport international Juanda en Indonésie. Le , l'appareil  s'écrase contre la montagne Anjimalai au Sri Lanka alors que les pilotes pensaient être beaucoup plus près que ce qu'il ne l'étaient de l'aéroport de Colombo. L'accident fait 191 victimes, ce qui en fait à l'époque le deuxième catastrophe aérienne la plus meurtrière de l'histoire de l'aviation.

Notes et références

Liens externes 
  Description de l'accident sur AviationSafetyNetwork

Articles connexes 
 Listes des catastrophes aériennes par nombre de victimes

Accident ou incident aérien en 1974 
Accident ou incident aérien au Sri Lanka
Accident ou incident aérien de Martinair Holland
Accident ou incident aérien impliquant un Douglas DC-8
Décembre 1974
1974 en Asie